Royale (französisch für „königlich“) steht für:

 ein Quartier im Zentrum der belgischen Stadt Brüssel
 eine mit Sahne zubereitete Suppeneinlage, siehe Eierstich
 Royale Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Royale (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Bugatti Royale, Automodell des französischen Herstellers Bugatti
 Daewoo Royale, koreanisches Automodell, siehe Opel Rekord E
 Isle Royale, amerikanische Seeinsel in Michigan

Royale ist der Familienname folgender Personen:
 Aliyah Royale (* 2000), amerikanische Schauspielerin
 Tucké Royale (* 1984), deutscher Performancekünstler, Autor, Regisseur, Musiker und Schauspieler

Siehe auch:
 Casino Royale (Begriffsklärung)
 Place Royale (Begriffsklärung)

 Royal (Begriffsklärung)
 Royals (Begriffsklärung)